MVE, sigle composé de trois lettres M, V, et E, peut faire référence à :
 Maladie à virus Ebola,
 Fondation Mouvement pour les Villages d'Enfants, un acteur de la protection de l'enfance reconnu d'utilité publique,
 Mission Vie Étudiante, service pour la vie estudiantine à l'IUT de Mulhouse (France) et fédération des cinq amicales,
 MVE, agence locale de l'énergie des villes de Montreuil, Vincennes, Bagnolet et Bondy (France), 
 Midland Valley Exploration, une société américaine.